Pandemie covidu-19 má rozsáhlé ekonomické důsledky přesahující samotné šíření infekce viru covid-19 a snahy o její karanténu. Jak se akutní respirační syndrom SARS-CoV-2 šířil po světě, souvisící omezení se přesouvali z problémů dodávek součástek po klesající byznys v sektoru služeb. 

Pandemie způsobila 2. největší globální recesi v historii, když víc než třetina světové populace byla v lockdownu.
Na začátku pandemie se očekávalo, že výpadky v zásobování ovlivní mnoho sektorů pro panické nakupování, zvýšené použití výrobků proti pandemii a omezení ve výrobě a logistice v Číně. Objevili se případy nadměrného zdražování  a nedostatek léků, a v mnohých oblastech zaznamenali panické nákupy a následný nedostatek potravin a dalších výrobků denní spotřeby.

Reference 

Dopady pandemie covidu-19